

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 31, w tym 12 podstawowych
 Brzezinki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice
 Brzezinki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Brzezinki – część wsi Staw w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Brzezinki – część wsi Kumów Plebański w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Brzezinki – osada wsi Toporów w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Brzezinki – część wsi Owadów w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Brzezinki – część wsi Sworawa w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Brzezinki – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Brzezinki – przysiółek wsi Niedośpielin w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Brzezinki – przysiółek wsi Szczurowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa
 Brzezinki – część wsi Luszowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów
 Brzezinki – część wsi Zawada w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Brzezinki – część wsi Zgłobice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Brzezinki – część wsi Łowczów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Brzezinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka
 Brzezinki – część wsi Wejdo w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Brzezinki – część wsi Warszawice w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Brzezinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Brzezinki – kolonia wsi Brzezinki w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Brzezinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki
 Brzezinki – część wsi Powązki w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno
 Brzezinki – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Brzezinki – przysiółek wsi Wola Wielka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol
 Brzezinki – kolonia w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów
 Brzezinki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Brzezinki – kolonia wsi Wola Tesserowa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Brzezinki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Brzezinki – część wsi Widełki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce
 Brzezinki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów
 Brzezinki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń
 Brzezinki – część wsi Ługi Wałeckie w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Inne 
 Brzezinki – dawna wieś w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska

Zobacz też 
 Brzezinki Nowe, Brzezinki Stare
 Brzeziny
 Brzezinka
 Klizin-Brzezinki